Перепись населения 2010
 Всероссийская перепись населения (2010);
 Перепись населения США (2010);
 Перепись населения Бразилии (2010);
 Перепись населения КНР (2010).